La Fußball-Bundesliga 2021-2022 è stata la 59ª edizione (112ª totale) della massima divisione del campionato di calcio tedesco. Il campionato è iniziato il 13 agosto 2021 e si è concluso il 14 maggio 2022.

Il  ha conquistato il campionato per la 32ª volta, nonché la 10ª consecutiva, stabilendo un record assoluto nei principali campionati del continente europeo.

Stagione

Novità 
Le squadre neo-promosse nel campionato tedesco sono il Bochum ed il Greuther Fürth, che sostituiscono le due squadre retrocesse della stagione precedente (Werder Brema e Schalke 04).

Formula 
 Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
 Le prime quattro squadre classificate sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023.
 La quinta classificata e la vincitrice della coppa nazionale sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023.
 La sesta classificata è ammessa ai preliminari della UEFA Europa Conference League 2022-2023.
 La terzultima classificata disputa uno spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2021-2022.
 Le ultime due squadre classificate sono retrocesse direttamente in 2. Fußball-Bundesliga 2022-2023.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2022-2023
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023
      Ammessa agli spareggi della UEFA Europa Conference League 2022-2023
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2021-2022
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2022-2023

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (24)
 Maggior numero di pareggi: Arminia Bielefeld (13)
 Maggior numero di sconfitte: Greuther Fürth (22)
 Minor numero di vittorie: Greuther Fürth (3)
 Minor numero di pareggi: Borussia Dortmund (3)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (97 gol fatti)
 Peggior attacco: Arminia Bielefeld (27 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco e RB Lipsia (37 gol subiti)
 Peggior difesa: Greuther Fürth (82 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+60)
 Peggior differenza reti: Greuther Fürth (-54)
 Miglior serie positiva: Friburgo (10, 1ª-10ª giornata)
 Peggior serie negativa: Greuther Fürth (14, 1ª-14ª giornata)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (5, 13ª-17ª giornata)

Partite
 Più gol: Greuther Fürth-Hoffenheim 3-6 (9, 13ª giornata)
 Maggior scarto di gol (7): Bayern Monaco-Bochum 7-0 (5ª giornata)
 Maggior numero di reti in una giornata: 41 (14ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata:  19 (17ª giornata)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2021-2022
 3. Liga 2021-2022
 DFB-Pokal 2021-2022

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021-2022